Мельвен () — коммуна на северо-западе Франции, находится в регионе Бретань, департамент Финистер, округ Кемпер, кантон Конкарно. Расположена в 25 км к юго-востоку от Кемпера и в 96 км к западу от Ванна, на берегу реки Моро. Через территорию коммуны проходит национальная автомагистраль N165.

Население (2019) — 3 408 человек.

Достопримечательности 
 Церковь Святых Петра и Павла конца XIX века
 Часовни Троицы, Святого Григория и Нотр-Дам XVI века

Экономика 
Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 13,8 %
 промышленность — 6,2 %
 строительство — 10,2 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 38,0 %
 государственные и муниципальные службы — 31,8 %

Уровень безработицы (2018) — 8,8 % (Франция в целом —  13,4 %, департамент Финистер — 12,1 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2018) — 22 230 (Франция в целом — 21 730, департамент Финистер — 21 970).

Демография 

Динамика численности населения, чел.

Администрация 
Пост мэра Мельвена с 2020 года занимает Катрин Эсван (Catherine Esvant). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый ею список был единственным.

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Галерея